Lidia este un prenume feminin, întâlnit și pe teritoriul României.

Termenul 'Lidia se mai poate referi și la:
 Lidia - regat din antichitate de pe teritoriul Asiei Mici, regiunea antică unde acum este Anatolia, cucerit de perși prin înfrângerea lui Cresus (asiriană: Luddu; greacă: Λυδία'')

Vezi și
 Listă de zile onomastice